Die Liste der slowenischen Fußballmeister enthält alle Meister seit der Unabhängigkeit 1992. Die Austragung der Meisterschaft erfolgt in der Slovenska Nogometna Liga, der höchsten slowenischen Spielklasse.

Bisherige Meister

Statistik 

!
Slowenien